Це список озер Європи із середньою площею більше . Можливо, деякі невеликі озера відсутні у списку.

Список 
Рейтинг:
 [1]: Загальний рейтинг
 [2]: За регіонами (див. Карту регіональних підрозділів та легенду кольору)

Водосховища та менші суббасейни, які вже враховані, не вимірюються.

Див. також 
 Перелік озер за площею
 Гідрографія Європи
 Географія Європи

Примітки

Література 
 Хільчевский В.К. Особливості гідрографії Європи: річки, озера, водосховища // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 2022. № 4(66). C. 6-16. DOI: https://doi.org/10.17721/2306-5680.2022.4.1
 European Environment Agency. Lakes in Europe. URL: https://www.eea.europa.eu/archived/archived-content-water-topic/lakes
 Largest Lakes in Europe. WorldAtlas. URL: https://www.worldatlas.com/lakes/10-largest-lakes-in-europe.html

Озера Європи
Списки озер